Teklehaimanot ou Teklehaymanot est un nom de famille porté par plusieurs personnes, souvent originaires du continent africain :

 Abraham Teklehaimanot, joueur et entraineur éthiopien de football ;
 Daniel Teklehaimanot, cycliste érythréen ;
 Fitsum Teklehaimanot, joueur éthiopien de football ;
 Kidane Mariam Teklehaimanot, évêque catholique éthiopien ;
 Tesfay Teklehaymanot, cycliste éthiopien ;
 Thrhas Teklehaimanot Tesfay, cycliste éthiopienne.